Aurivillius kan som auktorsförkortning betyda:

 Per Olof Christopher Aurivillius (1853–1928), svensk entomolog
 Carl Wilhelm Samuel Aurivillius (1854–1899), svensk zoolog

Auktorsförkortningar